Хванхэ́-Намдо́ () — провинция в КНДР. Была сформирована в 1954 году путём разделения провинции Хванхэдо на северную и южную части. Административный центр — город Хэджу.

География 
На востоке граничит с провинцией Хванхэ-Пукто, на юго-востоке — с Кэсоном. Южная граница проходит по ДМЗ. С запада омывается Жёлтым морем.

Административное деление 
Хванхэ-Намдо поделена на 1 город («си») и 19 уездов («кун»).

Города 
 Хэджу (해주시; 海州市)

Уезды 
 Анак (안악군; 安岳郡)
 Чэрён (재령군; 載寧郡)
 Чанён (장연군; 長淵郡)
 Чхондан (청단군; 靑丹郡)
 Каннён (강령군; 康翎郡)
 Кваиль (과일군)
 Онджин (옹진군; 甕津郡)
 Пэкчхон (백천군; 白川郡)
 Пончхон (봉천군; 峰泉郡)
 Пёксон (벽성군; 碧城郡)
 Йонён (룡연군; 龍淵郡)
 Самчхон (삼천군; 三泉郡)
 Синчхон (신천군; 信川郡)
 Синвон (신원군; 新院郡)
 Сонхва (송화군; 松禾郡)
 Тхэтхан (태탄군; 苔灘郡)
 Ыннюль (은률군; 殷栗郡)
 Ынчхон (은천군; 銀泉郡)
 Йонан (연안군; 延安郡)

См. также 
 Провинции Кореи